Slovo Arzano má více významů:

 Arzano (Itálie) – italská obec v metropolitním městě Napoli
 Arzano (Francie) – francouzská obec v departementu Finistère

Podobný název
 Aržano – vesnice v Chorvatsku